Der Name Otgar bezeichnet:
 Otgar von Mainz (auch Otger, Autgar) – von 826 bis 847 Erzbischof von Mainz
 Otgar von Speyer – von 962 bis 970 Bischof von Speyer, † 13. August 970
 Otgar (Eichstätt) – von 847 (?) bis 880 (?) Bischof von Eichstätt

Siehe auch:
 Otger